Жан Филип Матета (; Кламар, 28. јуна 1997) француски је фудбалер, који тренутно наступа за Кристал Палас. Висок је 192 центиметра и игра у нападу. У тренутку потписивања са Мајнцом, Матета је постао најскупље појачање у историји клуба. Наступао је за омладинску и младу репрезентацију своје државе.

Статистика

Клупска 

 Ажурирано 21. јануара 2021. године.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 

Рођени 1997.
Француски фудбалери
Фудбалери Шаторуа
Фудбалери Олимпик Лиона
Фудбалери Авра
Фудбалери Мајнца 05
Фудбалери Кристал паласа
Нападачи у фудбалу